Владимир Дуби́нин:
 Дубинин, Владимир Иванович (род. 1948) — советский и российский культурист, президент Федерации бодибилдинга и фитнеса России, заслуженный тренер России.
 Дубинин, Владимир Никифорович (1927—1942) — пионер-герой.
 Дубинин, Владимир Николаевич (род. 1951) — советский и российский математик, член-корреспондент РАН.
 Дубинин, Владимир Юрьевич (род. 1976) — российский спидвейный гонщик.